Вишнёвое — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Вишнёвое — село в Бурабайском районе Акмолинской области.
 Вишнёвое — исчезнувшее село в Карабалыкском районе Костанайской области.
 Вишнёвое — село в Фёдоровском районе Костанайской области.

Россия 
 Вишневое — деревня в Унечском районе Брянской области.
 Вишнёвое — село в Жирновском районе Волгоградской области.
 Вишнёвое — посёлок в Гвардейском районе Калининградской области.
 Вишнёвое — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Вишнёвое — посёлок в Черняховском городском округе Калининградской области.
 Вишнёвое — деревня в Колосовском районе Омской области.
 Вишнёвое — село в Гайском районе Оренбургской области.
 Вишнёвое — село в Тамалинском районе Пензенской области.
 Вишнёвое — село в Петровском районе Саратовской области.
 Вишневое — село в Староюрьевском районе Тамбовской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Вишнёвое — село в Белогорском районе.
 Вишнёвое — пгт, присоединён к Багерову, Ленинский район

 Вишнёвое — село в Нахимовском районе Севастополя.
Вишнёвое — название до начала 1960-х годов села Колхозное в Балаклавском районе Севастополя.

Украина 
 Винницкая область
 Вишнёвое — село в Черновецком районе.

 Днепропетровская область
 Вишнёвое — посёлок, Криничанском районе.
 Вишнёвое — село в Магдалиновском районе.
 Вишневое (до 2016 года — Фрунзе) — посёлок в Новомосковском районе.
 Вишнёвое — село в Покровском районе.
 Вишнёвое — посёлок городского типа, Пятихатском районе.
 Вишнёвое (до 2016 года — Радянское) — село в Солонянском районе, Широчанский сельский совет.
 Вишнёвое — село в Солонянском районе, Солонянский поселковый совет, ликвидировано в 1988 году.
 Вишнёвое — село в Софиевском районе.
 Вишнёвое — село в Широковском районе.

 Донецкая область
 Вишнёвое — посёлок в Селидовском городском совете.
 Вишнёвое — село в Старобешевском районе.

 Житомирская область
 Вишнёвое — село в Житомирском районе.
 Вишнёвое (быв. Радянское) — село в Коростенском районе.
 Вишнёвое — село в Коростышевском районе.
 Вишнёвое — село в Ружинском районе.
 Вишнёвое — село в Черняховском районе.

 Запорожская область
 Вишнёвое — село в Вольнянском районе.
 Вишнёвое — село в Гуляйпольском районе.
 Вишнёвое — село в Приазовском районе.
 Вишнёвое — село в Токмакском районе.

 Киевская область
 Вишнёвое — село в Згуровской поселковой общине Броварского района.
 Вишнёвое — город в Киево-Святошинском районе.

 Кировоградская область
 Вишнёвое (до 2016 года — Октябрьское) — село в Долинском районе.
 Вишнёвое — село в Новоукраинском районе.

 Луганская область
 Вишнёвое — село в Антрацитовском районе.
 Вишнёвое — село в Старобельском районе.

 Николаевская область
 Вишнёвое — село в Арбузинском районе.

 Одесская область
 Вишнёвое (до 2016 года — Червоный Агроном) — село в Березовском районе.
 Вишнёвое (до 2016 года — Кирово) — село в Великомихайловском районе.
 Вишнёвое (до 2016 года — Петровского) — село в Лиманском районе.
 Вишнёвое (до 2016 года — Жовтневое) — село в Любашёвском районе.
 Вишнёвое — село в Подольском районе.
 Вишнёвое — село в Татарбунарском районе.

 Полтавская область
 Вишневое (до 2016 года — Свердловское) — село в Кобелякском районе.
 Вишневое — село на территории Горишнеплавневского городского совета, ликвидировано.
 Вишневое — посёлок в Лохвицком районе.
 Вишневое (до 2016 года — Куйбышево) — село в Оржицком районе.
 Вишневое — село в Пирятинском районе.
 Вишневое (до 2016 года — Петровка) — село в Хорольском районе.
 Вишневое — село в Шишацьком районе.

 Ровненская область
 Вишнёвое — село в Демидовском районе.

 Сумская область
 Вишнёвое — село в Конотопском районе.
 Вишневое — село в Тростянецком районе.

 Тернопольская область
 Вишнёвое — прежнее (до 1990 года) название села Татаринцы в Лановецком районе.

 Харьковская область
 Вишнёвое — село в Боровском районе.
 Вишнёвое — село в Богодуховском районе.
 Вишнёвое (до 2016 года — Профинтерн) — посёлок в Волчанском районе.
 Вишнёвое (до 2016 года — Червоноармейское) — село в Зачепиловском районе.
 Вишнёвое (до 2016 года — Чапаево) — село в Красноградском районе.
 Вишнёвое — село в Лозовский район, ликвидировано в 1995 году.
 Вишнёвое — село в Шевченковский район, ликвидировано.

 Херсонская область
 Вишнёвое — село в Великоалександровском районе.
 Вишнёвое — село в Верхнерогачинском районе.
 Вишнёвое — посёлок в Скадовском районе.

 Хмельницкая область
 Вишнёвое — село в Летичевском районе, ликвидировано в 2004 году.
 Вишнёвое — село в Старосинявском районе.
 Вишнёвое — село в Шепетовском районе.

 Черкасская область
 Вишнёвое — посёлок в Драбовском районе.

 Черниговская область
 Вишнёвое (до 2016 г. — Петровского) — село в Бахмачском районе, Фастовецкий сельсовет.
 Вишнёвое (до 2016 г. — Петровское) — село в Бахмачском районе, Халимоновский сельсовет.
 Вишнёвое (до 2016 г. — Червоноармейское) — село в Бобровицком районе.
 Вишнёвое — село в Носовском районе.
 Вишнёвое — село в Репкинском районе.

См. также 
 Вишенное
 Вишнево